Белояровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область 
 Белояровское сельское поселение — входит в Завитинский район
 Белояровское сельское поселение — входит в Мазановский район